Франкското кралство Бургундия е частично кралство на франките при Меровингите.

История 
През 534 г. германските франки с Хилдеберт I, Хлодомер и Хлотар I подчиняват бургундите на крал Годомар I. През 6 и 7 век възниква при наследствени разделения два пъти едно франкско частично кралство Бургундия.

Франкските крале Хилдеберт I, Хлотар I и Теодеберт I си поделят през 534 г. кралството на бургундите.

Окончателно Бургундия била присъединена към Франкското кралство през 721 г.

Списък на кралете на Франкското кралство Бургундия

Списък на майордомите на Бургундия 
 613 – 626: Варнахар
 641 – 643: Флеохард
 643 – 658: Ерхиноалд
 658 – 673: Еброин
 673 – 675: Левдезий
 675 – 680: Еброин
 680 – 684: Гизелмар
 684 – 686: Варато
 686 – 687: Берхер
 687 – 700: Пипин Ерсталски
 700 – 714: Гримоалд II Млади
 719 – 741: Карл Мартел
 741 – 751: Пипин Къси

Вижте също 
 Списък на владетелите на Бургундия
 Бургундско херцогство

Литература 
 Gebhardt, Handbuch der deutschen Geschichte, Union Verlag Stuttgart 1970, 9.Auflage, Band 1, S. 124, 126 – 133, 138, 145 f., 154 ff., 159, 169, 193f, 200, 208, 217, 245.

Външни препратки 
 www.tu-dresden.de 

 
Франки